NGC 4099-1
NGC 4099-2